Чуб-Тараш (Урмія) (перс. چوب تراش‎) — село в Ірані, входить до складу дехестану Торкаман у Центральному бахші шахрестану Урмія провінції Західний 
 Чуб-Тараш-Махале (перс. چوب تراش محله‎) — село в Ірані, в дегестані Північний Ростамабад, в Центральному бахші, шагрестані Рудбар остану Ґілян.